Rea je lahko:
 Rea, grška boginja
 Rea (luna), drugi največji Saturnov naravni satelit
 Rea, Pavia (Italija)

Rea je tudi osebno ime več znanih osebnosti:
 Chris Rea (1951-), angleški glasbenik
 Stephen Rea (1949 -), irsko-ameriški igralec